Hayes Peak ist der Name folgender Berge in der Antarktis:

 Hayes Peak (Mac-Robertson-Land) im Mac-Robertson-Land
 Hayes Peak (Marie-Byrd-Land) in den Thiel Mountains, Marie-Byrd-Land